Stefanków – wieś w Polsce woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Jasieniec 
 Stefanków – wieś w Polsce w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska